Ośno Lubuskie est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina d'Ośno Lubuskie, dans le powiat de Słubice
 de la ville d'Ośno Lubuskie, chef-lieu de cette gmina